Generator kan syfta på:

 Generator – en maskin som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi
 Generator (matematik) – ett element som genererar en viss mängd.
 Generator (album) – Bad Religions sjätte album

Se även
 Dynamo (sport) – organisation i östblocket för säkerhetstjänstens idrottsföreningar